

Onomastica 
 Giovenale – nome proprio di persona

Persone

Santi e beati 
 San Giovenale di Narni – santo vissuto nel IV secolo e primo vescovo di Narni, celebrato il 3 maggio
 Beato Giovenale Ancina – vescovo e compositore italiano del XVI secolo, beatificato nel 1889; celebrato il 31 agosto
 San Giovenale di Gerusalemme – primo patriarca di Gerusalemme e santo per alcune chiese ortodosse orientali, celebrato il 2 luglio

Altri 
 Giovenale – poeta e retore romano, vissuto fra il I ed il II secolo
 Ettore Giovenale – condottiero italiano vissuto fra il XV ed il XVI secolo; fu uno dei partecipanti alla disfida di Barletta
 Flavio Giovenale – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Battista Giovenale (1848-1934) – architetto romano, presidente dell'Accademia di San Luca